Costa Mágica es un crucero de la clase Destiny para la línea de cruceros Costa Cruceros. Debutó en 2004 como un barco gemelo a Costa Fortuna. Con 102.587 GT, es una de las más grandes de la flota de Costa Cruceros.

Incidentes 
El 4 de enero de 2006, la chica irlandesa de quince años Lynsey O 'Brien cayó por la borda del Costa Mágica. La madre cree que al caer por la borda se golpeó la cabeza con un bote salvavidas y cayó al agua inconsciente.

Galería

Referencias

Enlaces externos 
 

Cruceros (buque de pasajeros)
Embarcaciones afectadas por la pandemia de COVID-19
Barcos de 2004